San Julián se puede referir a:

Personajes conocidos como San Julián
 Julián,  desambiguación

Divisiones administrativas

Argentina 
 Puerto San Julián, localidad en la provincia de Santa Cruz;

Bolivia 
 San Julián, municipio en el departamento de Santa Cruz;

Chile 
 San Julián, pueblo en la Región de Coquimbo;

El Salvador 
 San Julián, en el departamento de Sonsonate;

España 
 San Julián, barrio y parroquia de Sevilla;
 San Julián, pedanía del municipio de Vega de Valcarce, en la provincia de León;
 San Julián, parroquia en el concejo asturiano de Bimenes;
 San Julián, localidad en la provincia de Jaén;
 San Xiao, parroquia del concejo de A Rúa, en la provincia de Orense;
 San Xillao, localidad del municipio de Xunqueira de Ambía, en la provincia de Orense;
 San Julián, barrio de Málaga;

Nombres compuestos
 San Julián, pueblo en la provincia de Segovia;
 San Julián de Arbás, parroquia en el concejo asturiano de Cangas del Narcea;
 San Julián de Boada, aldea del municipio de Palau-sator, provincia de Gerona;
 Iglesia de San Julián de Arbós, iglesia parroquial de Arbós, provincia de Tarragona;
 Iglesia de San Julián de Canalda, iglesia parroquial de Canalda, provincia de Lérida;
 San Xiao de Cela, parroquia del municipio de Cambre, provincia de La Coruña;
 Iglesia de San Julián de Ceuró, iglesia románica del municipio de Castellar de la Ribera, provincia de Lérida;
 San Xiao de Vigo, parroquia del municipio de Paderne, provincia de La Coruña;
 San Julián de Vilatorta, municipio en la provincia de Barcelona;
 San Julián del Yermo, parroquia del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña;
 San Xiao de Barbos, parroquia del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña;
 San Xiao de Bastavales, parroquia del municipio de Brión, provincia de La Coruña;
 Las Ventas de San Julián, municipio en la provincia de Toledo;
 Otero de San Julián, localidad de León;

Playas
 San Julián, playa del municipio de Liendo (Cantabria);
 San Julián, playa de Málaga;

Edificaciones
 San Julián, castillo de Cartagena;
 San Julián, ermita de Montemediano de Cameros, La Rioja;

México 
 San Julián, municipio en el estado de Jalisco;

Filipinas 
 San Julian, entidad administrativa en la provincia de Samar Oriental;

Andorra 
 San Julián de Loria, parroquia de Andorra.

En otros idiomas 

 Sant Julià, desambiguación de la toponimia en catalán;
 Saint Julian, desambiguación de la toponimia en inglés;
 San Giuliano, desambiguación de la toponimia en italiano;
 Saint-Julien, desambiguación de la toponimia en francés;
 San Xiao, desambiguación de la toponimia en gallego;
 São Julião, desambiguación de la toponimia en portugués;

Buques 
San Julián, navío de línea al servicio de la Armada Española, botado en 1768 y desguazado en 1780.